Сергей Алимов:
 Алимов, Сергей Александрович (1938—2019) — советский и российский художник анимационного кино, график.
 Алимов, Сергей Андреевич (1921—1990) — советский футбольный судья.